Příjmení Brandejs nosí více významných osobností:

 Alexandr Brandejs (1848–1901) – česko-židovský statkář, podnikatel, mecenáš a přítel předních českých umělců
 Jan Brandejs (1945–2021) – člen Rady České televize
 Čestmír Brandejs (* 1944) – český historik
 doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. – český informatik, zakladatel Informačního Systému Masarykovy Univerzity
 Stanislav Brandejs (1891–1957) – český diplomat, ministerský rada, odbojář a regionální historik Náchodska

podobné příjmení
 Brandeis